Ива́н Лео́нов: Леонов, Иван Антонович (1923—2018) — участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.
 Леонов, Иван Дмитриевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Леонов, Иван Михайлович (1923—2000) — военный лётчик, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Леонов, Иван Петрович (1916—1995) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Леонов, Иван Фёдорович (1809—1954) — профессор Виленской медико-хирургической академии.